BBC Radio One Live in Concert è un album live della band Michael Schenker Group pubblicato nel 1993.

Tracce 

Armed and Ready
Cry for the Nations
Attack of the Mad Axeman
But I Want More
Rock You to the Ground
Bijou Pleasurette
Let Sleeping Dogs Lie
Lost Horizons
Doctor Doctor